Adam Kamiński – polski poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki
 Adam Kamiński – kanadyjski siatkarz